Frohe Botschaft steht für:

 Evangelium (Glaube), Botschaft des christlichen Glaubens
 Frohe Botschaft (Zeitschrift), christliche Zeitschrift
 Missionswerk Frohe Botschaft, christliche Organisation 

Siehe auch:

 Frohe Botschaft im Lied
 Frohe Botschaft für die Kranken
 Kirche Zur Frohen Botschaft